Die Basketball-Südamerikameisterschaft 1977, die siebenundzwanzigste Basketball-Südamerikameisterschaft, fand zwischen dem 20. Februar und dem 3. März 1977 in Valdivia, Chile statt, das zum fünften Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war die Nationalmannschaft Brasiliens, die zum zehnten Mal den Titel erringen konnte.

Abschlussplatzierung

Ergebnisse
Jede Mannschaft spielte gegen jeden Gegner einmal, sodass jede Mannschaft acht Spiele (insgesamt fanden 36 Spiele statt) absolvierte. Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Bei Punktgleichheit entschied der direkte Vergleich. Die Mannschaft mit den meisten Punkten wurde Südamerikameister 1977.

Weblinks
FIBA-Archiv
FIBA-Archiv 1977

1977
Sudamerikameisterschaft 1977
Sudamerika
Sport (Valdivia)